Denmark (Carolina del Sud)
 Denmark (Maine)
 Denmark (Wisconsin)
 Denmark és també el nom de Dinamarca en anglès.